Rauhbach ist ein Gewässername:

 Rauhbach (Bolgenach), rechter Zufluss der Bolgenach (zur Weißach) beim Schwabenhof, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rauhbach (Gräfenbach), linker Zufluss des Gräfenbachs vor Wallhausen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Rauhbach, Oberlaufname des Otterbach (Saale, Hof), linker Zufluss der Saale in der kreisfreien Stadt Hof, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern
 Rauhbach (Wildbach), manchmal auch Raubach, linker Zufluss des Wildbachs (zum Main) bei Antoniusmühle, Stadt Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Raubach
 Rauhklinge